Nem félünk a farkastól (1962), Edward Albee drámája
Nem félünk a farkastól (1966), Mike Nichols filmje